Eurymedusa ()  ist der Name mehrerer weiblicher Gestalten der griechischen Mythologie:

Eurymedusa (Dienerin der Nausikaa)
Eurymedusa (Mutter des Myrmidon)
Eurymedusa (Tochter des Aitolos)